Leopard kan referere til flere forskellige ting:

 Leopard – et kattedyr.
 Amurleopard – underart af leopard
 Sneleopard – ikke en rigtig leopard
 Leopard 2 (kampvogn) – en tysk produceret kampvogn.
 Leopard (bil) – en polsk luksusbil.
 Nissan Leopard – en bilmodel fra Nissan.
 Leopard (skib) – dansk tørlastskib, der blev kapret i januar 2011.

Se også
 Leopardskildpadde – (Geochelone pardalis) er en skildpadde
 Mac OS X – version 10.5 har kodenavn "Leopard"
 Søleopard – en stor sæl
 Leoparden – italiensk roman og film